Монзикова, Анна Геннадиевна (; род. 25 августа 1984, Вологда) — российская и американская актриса и модель.

Биография 
Анна родилась в городе Вологда. В возрасте 8 лет вместе с матерью переехали во Флориду, США. В свободное от учёбы время Анна посещала танцевальный кружок, а также театральные курсы и школу моделей. Во время отдыха в Лос-Анджелесе, познакомилась с группой, поставивших эпизод одного телесериала, и получила роль в этом сериале. В результате она стала получать различные роли в кино и на телевидении, а также реализовала себя как модель. В 2006 году Анна вошла в список наиболее красивых женщин по версии журнала People.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Модели США